Výraz Ignition odpovídá několika různým tématům:

 Zapalování – v angličtině

hudba
 Ignition (píseň, R. Kelly) – úspěšný singl amerického zpěváka R. Kellyho z roku 2002
 Ignition – album skupiny The Offspring z roku 1992
 Ignition – album skupiny Freak Seed z roku 1998
 Ignition – album rockového zpěváka Marka Boala z roku 1998
 Ignition – album hudebníka Darudeho z roku 2001
 Ignition! – album Briana Setzera z roku 2001
 Ignition – EP skupiny Unisonic z roku 2012

média
 Ignition – závodní počítačová hra z roku 1997
 Ignition – film režiséra Yva Simonea